Леопольдсхаген () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Иккер-Рандов. Подчиняется управлению Ам Штеттинер Хаф. Население составляет 764 человека (2009); в 2003 г. — 833. Занимает площадь 19,56 км². Официальный код  —  13 0 62 031.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании